

Urodzili się 
 Święty Wojciech - jeden z patronów Polski.

Zmarli 
 Hugo Wielki - margrabia Neustrii (ur. 898)
 Ordoño III - król Leónu (ur. ok. 926)
 Teofil II - patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego (ur. ?)
 Teofilakt - patriarcha Konstantynopola (ur. 917)
 Vân Phong – wietnamski mistrz thiền ze szkoły vô ngôn thông.

0956